Okręg Saldus  (łot. Saldus rajons) – okręg w południowo-zachodniej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Dobele, Kuldīga, lipawskim, Tukums oraz z Litwą.

Saldus